La Svenska Cupen 2020-2021 è stata la 65ª edizione del torneo, l'ottava consecutiva col formato stagionale autunno-primavera, iniziata il 30 luglio 2020 e terminata il 30 maggio 2021. L' era la squadra campione in carica. L' ha conquistato il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Calendario 
Di seguito il calendario della competizione.

Primo turno 
Al primo turno hanno partecipato 64 squadre provenienti dai livelli inferiori del campionato svedese di calcio.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 luglio 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 luglio 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 settembre

Secondo turno 
Al secondo turno hanno partecipato le 32 squadre vincenti il primo turno, le 16 squadre provenienti dalla Superettan e le 16 squadre provenienti dalla Allsvenskan.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 settembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 settembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 ottobre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 novembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 novembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 novembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 dicembre 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 gennaio 2021

Fase a gironi 
Le 32 squadre vincenti il secondo turno sono state divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Per il sorteggio sono stati creati due gruppi in base alla posizione delle squadre alla fine della stagione 2020: nel primo gruppo sono state inserite le 16 migliori squadre, nel secondo gruppo le restanti 16. In ciascun girone le squadre si sono affrontate una volta sola. Le squadre migliori e le squadre provenienti dalla terza serie o inferiori avevano il diritto di giocare due partite in casa. La fase a gironi è iniziata il 20 febbraio 2021 e si è conclusa il 7 marzo 2021. Si sono qualificate ai quarti di finale le squadre prime classificate in ciascun gruppo.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2021

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2021

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Svenska Cupen
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021